Schlacht bei Allenstein steht für:

 Schlacht bei Allenstein (1807) (auch Schlacht bei Jonkendorf), Auseinandersetzung zwischen russischen und französischen Truppen im Jahr 1807 im Westen der Stadt Allenstein, Königreich Preußen, siehe Jonkowo #Geschichte
 Schlacht bei Allenstein (1914), anfängliche Bezeichnung für die Schlacht bei Tannenberg (1914), Schlacht im Ersten Weltkrieg zwischen deutschen und russischen Armeen im Süden der Stadt Allenstein, Ostpreußen